Grapevine (englisch für Gerüchteküche, Kontaktbörse, Weinstock) bezeichnet: 

 Grapevine (Fernsehshow), Fernsehshow 
 The Reykjavík Grapevine, englischsprachige Zeitung aus Reykjavík 
 I Heard It Through the Grapevine, ein Rhythm & Blues- und Soulsong

Grapevine steht für: 

 Grapevine (Arizona), Ort im Gila County, Arizona, USA 
 Grapevine (Arkansas), Ort im Grant County, Arkansas, USA 
 Grapevine (Kalifornien), Gemeindefreies Gebiet im Kern County, Kalifornien, USA 
 Grapevine (Kentucky), Ort im Hopkins County, Kentucky, USA 
 Grapevine (Texas), Stadt im Tarrant County, Texas, USA